Prymno bezeichnet:
 eine Nymphe aus der griechischen Mythologie, sie Prymno (Mythologie)
 einen im Jahre 1886 entdeckten Asteroiden, siehe (261) Prymno